Салонина Матидия (; * 4 юли 68; † 119 г.), наричана и Матидия Старша е член на Нерво-Траяновата династия.

Биография 
Тя е единственото дете на богатия римски претор Гай Салоний Матидий Патриун и на Улпия Марциана. Тя е любима племенница на своя чичо по майчина линия, римския император Траян и свекърва на неговия наследник Адриан, както и прабаба на Марк Аврелий.

През 78 г. баща ѝ умира и тя е взета с майка си в дома на Траян и съпругата му Помпея Плотина. Траян няма деца и се отнася към нея като към собствена дъщеря.

Салонина Матидия пътува често с чичо си и той при проблеми се съветва с нея. На 29 август 112 г. ѝ е дадена почетната титла Августа. Салонина умира през 119 г. и е приета като Дива в римския пантеон. Нейният зет Адриан, император от 117 г., съчинява погребалната реч. В нейна чест е осветен един храм на Марсово поле и олтар в Рим.

В първи брак тя се омъжва между 81 – 82 г. за суфектконсула и проконсула Луций Вибий Сабин. Той умира 83 или 84 година. Те имат дъщеря Вибия Сабина, която се омъжва за своя втори братовчед, бъдещия римски император Адриан.

През 84 г. Салонина се омъжва за сенатора с консулски ранг Луций Миндий. През 85 г. те имат дъщеря Матидия Матидия или Матидия Младша. Миндий умира през 85 г.

Салонина Матидия се омъжва за Луций Скрибоний Либо Рупилий Фруги Бон. Рупилий е консул през 88 г., умира през 101 г. Двамата имат две дъщери Рупилия Фаустина, която се омъжва за Марк Аний Вер (суфектконсул 97 г., консул 121 и 126 г.)
и Рупилия Ания, която се омъжва за Луций Фунданий Ламия Елиан (консул 116 г.).

Галерия

Източници 

 Matidia the Elder, www.livius.org
 William Smith, Matidia, A dictionary of Greek and Roman biography and mythology. London. John Murray.
 A Topographical Dictionary of Ancient Rome, London: Oxford University Press, 1929 "Ara Matidiae" & „Templum Matidiae“.
 Marjorie und Benjamin Lightman: Matidia. In: Biographical Dictionary of Greek and Roman Women. Ancient History & Culture, Facts On File, Inc., New York 2000.

Римски императрици
Нерво-Траянова династия